Podari ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Podari (Dolj), Gemeinde im Kreis Dolj
 Podari (Călărași), Dorf im Kreis Călărași